Libro negro alude a un manuscrito impreso cuyo contenido se vincula a las connotaciones negativas del color negro. Como tal, se trata de un libro cuyo objetivo suele ser servir de denuncia de una situación, aunque por otra parte también suele estar vinculado a la literatura.

Vinculados al nazismo 
 Libro negro, nombre común de la Sonderfahndungsliste G.B., lista de ciudadanos británicos que debían ser arrestados tras la fallida invasión del Reino Unido por la Alemania nazi.
 El libro negro, libro colectivo bajo la dirección de Ilyá Ehrenburg y Vasili Grossman que documenta las masacres cometidas por los nazis contra los judíos sobre el territorio de la URSS.
 El libro negro, película de 2006 dirigida por Paul Verhoeven.

Políticos 
 El libro negro del comunismo, de Stéphane Courtois.
 El libro negro del capitalismo, reacción contra el anterior.
 El libro negro de la justicia chilena, ensayo de Alejandra Matus de 1999.
 Libro negro de la segunda tiranía, folleto publicado por la dictadura militar argentina en 1958 para desprestigiar al peronismo.

Ensayo y literatura 
 Libros negros, de Carl Jung.
 Libros o cuadernos de notas negros, de Martin Heidegger.
 El libro negro, novela de Giovanni Papini.